El término FDF puede referirse a:

 Factoría de Ficción, anteriormente FDF Telecinco, es un canal de televisión digital de España operado por Mediaset España desde 2008.
 Factoría de Ficción, canal previo al anterior que se servía en plataformas de pago. Estuvo gestionado por Globomedia, Grupo Antena 3 (actualmente Atresmedia Corporación) y Gestevisión Telecinco (actualmente Mediaset España).
 Forms Data Format, formato de fichero definido en la especificación de documentos electrónicos Portable Document Format (PDF).